Альбалате-де-лас-Ногерас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия. Занимает площадь 36 км². Население — 303 человека (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página creada por un vecino sobre el pueblo
 Página creada por un vecino sobre el pueblo

Муниципалитеты Куэнки